Аириман () — коренной народ Северной территории Австралии.

Согласно Норману Тиндейлу, аириман занимают территорию в 2100 кв. км. Уолтер Спенсер встретил это племя в верховьях . 

Племя позже было описано американским антропологом , однако Тиндейл сообщает, что Дэниэл ошибается и путает аириман и .

Примечания